Грофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Грофф, Вилли — люксембургский бадминтонист, чемпион Люксембурга в индивидуальных соревнованиях (1985, 1987—1989) и в парах (1989, 1991).
 Грофф, Джонатан (род. 1985) — американский певец и актёр.
  — американский поэт, лауреат премии «Лямбда» за ЛГБТ-сборник (2013).
  (род. 1968) — люксембургский футболист, чемпион (1990—1992, 2000—2002) и обладатель Кубка (1989, 1991) Люксембурга в составе клуба «Расинг».
 Грофф, Клод — французский кёрлингист.
  (род. 1978) — американская писательница, номинант на Премию Национального круга книжных критиков (2015) и Национальную книжную премию (2015, 2018).
 Грофф, Мэгги — австралийская писательница, лауреат Премии Давитт за лучший криминальный роман для взрослой аудитории и лучший дебютный криминальный роман женщины-автора (2013) .
  (род. 1963) — американский политик, председатель Сената штата Колорадо (2008—2009).
  — американский драматург, номинант на Премию Люсиль Лортел Лиги внебродвейских театров и продюсеров за лучшую пьесу (2006) и лучший мюзикл (2009).
  (в замужестве — Тру; род. 1981) — американская легкоатлетка, бронзовая (2011, 2015) и серебряная (2014) медалистка Мировой серии по триатлону, чемпионка мира по акватлону (2007).
 Грофф, Уолтер (род. 1974) — американский легкоатлет, бронзовый медалист Средиземноморских игр в эстафете 4×400 м (1997).
 Грофф, Якобус (1800—1852) — прелат Римско-католической церкви, 2-й апостольский префект Нидерландской Гвианы, 2-й апостольский викарий Батавии.

См. также